Ива́н База́ров:
 Базаров, Иван Иванович (1819—1895) — протоиерей, глава русской придворной церкви в Штутгарте.
 Базаров, Иван Павлович (1916—2005) — советский и российский физик, специалист в области термодинамики и статистической физики, автор учебника «Термодинамика».
 Базаров, Иван Фёдорович (1916—1943) — капитан, Герой Советского Союза, командир эскадрильи 5-й воздушной армии.